O nome Wutip foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Wutip é um nome dado pelo Macau, borboleta em cantonês

 Tufão Wutip (2001) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 a sudeste do Japão. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Wutip (2007) - tempestade tropical que afetou as Filipinas e atingiu o Taiwan e a China, causando no mínimo 3 fatalidades.

Desambiguação